El término Plaza Güemes puede referirse a:
 la Plaza Güemes de Salta (Argentina);
 la Plaza Güemes de La Plata (Argentina);
 la Plaza Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).